Платформа () — роман французского писателя Мишеля Уэльбека.

Роман на Парижском кинофестивале 2002 года получил приз «Кинороман» (Cine Roman), как лучшее литературное произведение, которое следует экранизировать.

Сюжет

Рецензии 
 Кирилл Куталов. Смерть им к лицу // НГ ExLibris. 2003-01-23
 Евгений Иz. УМ // Топос. 24/03/03

Романы 2001 года
Романы на французском языке
Произведения Мишеля Уэльбека